Назив Шимијан може да означава:
 Општина Шимијан - општина у округу Мехединци, у Румунији.

 Општина Шимијан - општина у округу Бихор, у Румунији.

 Шимијан - село у округу Мехединци, у Румунији.

 Шимијан - село у округу Бихор, у Румунији.

 Шимијан – ада на Дунаву, у округу Мехединци.